Ricardo Costa Climent (1972-), un polític valencià
 Ricardo Miguel Moreira da Costa (1981-), un futbolista portuguès
 Ricardo Costa (cineasta) (1940-), un cineasta portuguès
 Ricardo da Costa Traductor portuguès